Попівка — річка в Україні, у Городищенського районі Черкаської області. Ліва притока Вільшанки (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки приблизно 7,3 км. На деяких ділянках пересихає.

Розташування 
Бере початок на південному сході від Валяви в урочищі Валявський ліс. Тече переважно на південний, потім на північний схід через місто Городище і впадає в річку Вільшанку, праву притоку Дніпра.

Річку перетинають автомобільний шлях  і залізниця. На лівому березі річки розташована залізнична станція Городище.

Примітки 

Малі річки України
Річки Черкаської області
Річки Городищенського району
Річки басейну Дніпра
Статті про річки Черкаської області без зображення в картці